Ingenbach ist ein Gewässername:

 Ingenbach (Hanfbach), linker Zufluss des Hanfbachs unterhalb von Lanzenbach, Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Ingenbach (Wahnbach), rechter Zufluss des Wahnbachs (zur Sieg) in der Wahnbachtalsperre bei Wahn, Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen